

Sigle 
 Mixed integer programming – programmazione lineare misto-intera
 Master in Ingegneria della Produzione – Politecnico di Milano

Codici 
 MIP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Milspeh Ramon (Israele)